Lazard steht für:

Personen:
 Allen Lazard (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Daniel Lazard (* 1941), französischer Mathematiker
 Frédéric Lazard (1883–1948), französischer Schachmeister und -komponist
 Gilbert Lazard (1920–2018), französischer Linguist und Iranist
 Ilse Heller-Lazard (1884–1934), deutsch-schweizerische Malerin
 Justin Lazard (* 1967), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Lou Albert-Lazard (1885–1969), deutsch-französische Malerin, siehe Lou Albert-Lasard
 Michel Lazard (1924–1985), französischer Mathematiker

Unternehmen:
 Lazard, US-amerikanische Investmentbank
 Lazard Speyer-Ellissen, ehemaliges deutsch-jüdisches Bankhaus in Frankfurt am Main

Sonstiges:
 Lazard (Band), deutsche Dance-Band